Wanda (cràter), cràter d'impacte al planeta Venus 
 Wanda (Minnesota), ciutat dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 Princesa Wanda, filla de Krakus, llegendari fundador de Cracòvia
 Llengua wanda, idioma bantu